Bony – miejscowość we Francji
 Wilfried Bony – piłkarz
 Zagroda bonowa

Zobacz też: Bőny, Bon